Le ministère fédéral de la Famille en Allemagne.
 Le ministère fédéral de la Santé et de la Famille en Autriche.

Voir aussi